Ше́лфорд () — английская фамилия. Известные носители:

 Шелфорд, Ангус (род. 1976) — новозеландский боксёр.
 Шелфорд, Виктор Эрнест (1987—1968) — американский зоолог.